Замок Гленвех
 Національний парк Гленвех